Tala Bay är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Akaba, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Tala Bay ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tala Bay är kuperad. Havet är nära Tala Bay västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Tala Bay. Runt Tala Bay är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Akaba,  km norr om Tala Bay. Trakten runt Tala Bay är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Akaba (guvernement)